F-250  steht für:
 Muavenet (F-250), eine Fregatte der türkischen Marine
 Ford F-250, ein Pickup-Kraftfahrzeug

F.250 steht für:
 Aermacchi SF 260 der erste Prototyp des Kleinflugzeuges

F250